

Codici
 MMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Magnet (Western Australia) (Australia)

Sanità
Medico di medicina generale  – ufficiale sanitario di primo livello nel servizio sanitario nazionale

Armi
 MMG – Medium Machine Gun (mitragliatrice media)